Aulo Semprônio Atratino — cônsul em 497 e 491 a.C.
 Aulo Semprônio Atratino (tribuno consular em 444 a.C.) — tribuno consular em 444 a.C. e filho do anterior
 Aulo Semprônio Atratino (tribuno consular em 425 a.C.) — tribuno consular em 425 a.C. e filho do anterior

Desambiguações de antropônimos